|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2010 werd gespeeld van 26 juli tot en met 1 augustus 2010. Het toernooi vond plaats in de Amerikaanse stad Stanford. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
De Française Marion Bartoli was de titelverdedigster, maar kon haar titel niet verlengen. Zij werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere eindwinnares, de Wit-Russin Viktoryja Azarenka. Azarenka was geplaatst als achtste reekshoofd en versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Russin Maria Sjarapova in twee sets. Het was de vierde enkelspeltitel in de carrière van Azarenka en de eerste eindzege van dit seizoen. Eerder dit jaar verloor zij al de finale van het WTA-toernooi van Dubai en van het WTA-toernooi van Eastbourne.

In het dubbelspel maakte de Amerikaanse Lindsay Davenport haar comeback in het profcircuit na een afwezigheid van meer dan anderhalf jaar. Aan de zijde van haar landgenote Liezel Huber wist zij meteen het toernooi op haar naam te schrijven. Het duo versloeg in de finale het als tweede geplaatste duo Chan Yung-jan en Zheng Jie na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema 

Stanford 2010
Stanford